

Toponymes 

 Richemont, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Cherves-Richemont
 Richemont, commune française de la Moselle
 Richemont, commune française de la Seine-Maritime
 Cherves-Richemont commune française de la Charente
 Saint-Crépin-de-Richemont commune française de la Dordogne
 Château de Richemont de Cherves-Richemont, Charente
 Château de Richemont de Saint-Crépin-de-Richemont
 Richemont, hameau au sud de la commune de Bizeneuille (Allier), dont les  ont tiré leur nom.

Patronymes 
 Arthur III de Bretagne ou Arthur III Richemont (1393-1458)
  :
 Louis-Auguste Camus de Richemont
 Christophe Camus de Richemont
 Paul Desbassayns de Richemont (1809-1875), homme politique français
 Victor Harrouard de Richemont, (1793|1839), homme politique français;

Entreprise 
 Richemont est une entreprise suisse opérant dans le secteur du luxe.

Toponymie 
 Rue de Richemont (Paris)

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme